Grad Turn je lahko:

 Turn v Brestanici, Brestanica
 Turn pri Črnomlju, Breznik
 Turn pri Velenju, Hrastovec
 Baumkircherjev turn, Vipava
 Gracarjev turn, Hrastje
 Grad Turn, Grad Višnja Gora ali Stari grad
 Grad Turn, Velenje
 Iški turn, Ig
 Šenkov turn, Šinkov Turn
 Šrajbarski turn, Leskovec pri Krškem
 Codellijev grad, imenovan tudi Turn ali Višnje

Glej tudi 

 Dvorec Turn